Татья́на Влади́мировна Горде́ева () — российская легкоатлетка, специалистка по многоборьям. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в 1995—2005 годах, трёхкратная победительница Кубка Европы в командном зачёте, чемпионка и призёрка первенств национального значения, участница летних Олимпийских игр в Афинах. Представляла Волгоградскую область. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Татьяна Гордеева родилась 3 июня 1973 года в Волгограде.

Начала заниматься лёгкой атлетикой под руководством своего отца В. И. Гордеева, позже была подопечной заслуженного тренера России М. И. Зацеляпина. Проходила подготовку в волгоградской Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по лёгкой атлетике «Каустик». Окончила Волгоградскую государственную академию физической культуры.

Впервые заявила о себе на международном уровне в сезоне 1995 года, когда вошла в состав российской национальной сборной и выступила на Кубке Европы по легкоатлетическим многоборьям в Хелмонде — вместе со своими соотечественницами стала бронзовой призёркой в женском командном зачёте.

В 1997 году в пятиборье с личным рекордом (4618) одержала победу на зимнем чемпионате России по многоборьям в Липецке, заняла пятое место на чемпионате мира в помещении в Париже. В семиборье выиграла серебряную медаль на летнем открытом чемпионате России в Краснодаре, победила в командном зачёте на Кубке Европы в Оулу, показала пятый результат на Универсиаде в Сицилии, стала тринадцатой на чемпионате мира в Афинах.

В 2000 году взяла бронзу в пятиборье на зимнем чемпионате России в Челябинске, тогда как на Кубке Европы в Оулу стала серебряной призёркой в личном зачёте семиборья, уступив только соотечественнице Наталье Рощупкиной, и вновь победила в командном зачёте.

На чемпионате России 2001 года в Туле была в семиборье второй. На Кубке Европы в Арле выиграла бронзовую медаль в личном первенстве и с российской командой победила в командном первенстве.

В 2004 году на чемпионате России в Туле получила бронзовую награду в семиборье. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Афинах, однако уже в ходе стартового этапа, бега на 100 метров с барьерами, сошла с дистанции.

После афинской Олимпиады Гордеева ещё в течение некоторого времени оставалась в составе российской национальной сборной и продолжала принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2005 году она отметилась выступлением на чемпионате Европы в помещении в Мадриде — здесь так же не смогла преодолеть стартовый этап, сошла с дистанции во время забега на 60 метров с барьерами.

За выдающиеся спортивные результаты удостоена почётного звания «Заслуженный мастер спорта России».

Примечания 

Многоборцы России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта России
Легкоатлеты Волгограда
Выпускники Волгоградской академии физической культуры